Лаура Зігемунд була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Коко Вандевей.

Кароліна Плішкова виграла титул, у фіналі перемігши Вандевей з рахунком 7–6(7–2), 6–4.

15-річна Марта Костюк стала наймолодшою тенісисткою, яка виграла матч основної сітки в Штутгарті, від часів Мартіни Хінгіс, яка це зробила в жовтні 1994 року 1994.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Porsche Tennis Grand Prix Singles
2018